

Geografia

Minervino di Lecce – comune italiano in provincia di Lecce
Minervino Murge – comune italiano in provincia di Barletta-Andria-Trani

Altro
Minervino – forma maschile diminutivo del nome personale Minerva
Maria Minervino – cestista italiana